Junkbot é um jogo de computador de lógica em Adobe Shockwave, disponível na página da LEGO.

O Junkbot é personagem robô. Metade minifig (as suas pernas), com um bloco 2x2 (o tronco) e um bloco 2x2 45° (a cabeça), é simples de construir. Desempregado, ele encontra trabalho em uma indústria para coletar e reciclar lixo. 

O software do jogo foi desenvolvido pelo GameLab entre outros trabalhos para a LEGO, e possui uma seqüência: o Junkbot Undercover.

Modo de jogar
O jogo é baseado em uma tela (etapa) com um problema de lógica que deve ser solucionado pelo jogador para que possa avançar para a seguinte, com novo desafio. A cada tela é necessário construir um caminho para que o Junkbot alcance um ou mais objetivos, sendo necessário que o jogador faça escolhas / construções onde, como e em que seqüência o robô deve ir. Cada objetivo é assinalado por uma lata de lixo que o robô deve esvaziar. Cada tela apresenta um número limitado de peças para utilizar, induzindo a uma escolha cuidadosa das opções de caminho que o robô pode ou deve seguir para executar a sua tarefa. Ele pode subir um degrau (bloco) de cada vez e dois ou mais blocos empilhados impedem o seu avanço, determinando o seu retrocesso. Ele apenas evitará espaços abertos se eles não estiverem cobertos.

A seqüência de telas fica progressivamente mais difícil, com obstáculos fixos (alguns destrutivos do robô), inimigos com várias habilidades, ou poderes especiais que permitirão ao Junkbot, por alguns segundos, fazer coisas como caminhar através do fogo e outras.

O jogador é avaliado em termos do número de blocos (movimentos) empregado e tempo despendido, assim como o número de vezes requerido para solucionar uma tela (problema).

Ver também
Anexo:Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
 Informaçôes sobre o Junkbot na página do Gamelab
 Informações sobre o Junkbot Undercover na página do Gamelab
 Jogo do Junkbot na página do Lego Club
 Jogo do Junkbot Undercover na página do Lego Club

Jogos eletrônicos de Lego
Programas de computador educativos